Фіна́л Лі́ги Євро́пи УЄФА́ 2013 — 42-й фінал Кубка УЄФА, але 4-й у зміненому форматі. Пройшов 15 травня 2013 року в Амстердамі, Нідерланди, на стадіоні «Амстердам-Арена» .

Переможець матчу зіграє з переможцем Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2012/13 в матчі на Суперкубок УЄФА.

Шлях до фіналу 

Ліга Європи УЄФА 2012—2013

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top| 3 місце групи E

|}
|-bgcolor=#c1e0ff
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|Плей-оф
|Суперник
|За сумою  двох матчів
|1-й матч
|2-й матч
|-
|align=left| Баєр 04
|3–1
|1–0 (Г)
|2–1 (В)
|bgcolor=#c1e0ff|1/32
|align=left| Спарта
|2–1
|1–1 (Г)
|1–0 (В)
|-
|align=left| Бордо
|4–2
|1–0 (В)
|3–2 (Г)
|bgcolor=#c1e0ff|1/16
|align=left| Стяуа
|3–2
|0–1 (Г)
|3–1 (В)
|-
|align=left| Ньюкасл Юнайтед
|4–2
|3–1 (В)
|1–1 (Г)
|bgcolor=#c1e0ff|Чвертьфінали
|align=left| Рубін
|5–4
|3–1 (В)
|2–3 (Г)
|-
|align=left| Фенербахче 
|3–2
|0–1 (Г)
|3–1 (В)
|bgcolor=#c1e0ff|Півфінали
|align=left| Базель
|5–2
|2–1 (Г)
|3–1 (В)
|}

Матч

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ліги Європи на сайті УЄФА
 Фінал Ліги Європи УЄФА 2013 судитиме Бьорн Кейперс

Ліга Європи УЄФА 2012—2013
Спортивні змагання в Амстердамі
2012—2013
Події 15 травня
Травень 2013
2013 у нідерландському спорті